

Aeronautica 
 Rolls-Royce Conway  – serie di motori aeronautici prodotti dalla Rolls-Royce plc

Anime 
 Conway  – personaggio della serie animata dei Pokémon

Astronomia 
 Conway  – cratere meteoritico di Venere

Persone 
 Alan Conway, truffatore inglese
 Andrew Conway, rugbista a 15 irlandese
 Gerry Conway, autore di fumetti statunitense
 Gerry Conway, batterista inglese
 Edward Conway, generale e politico inglese
 Henry Seymour Conway, generale e statista inglese
 Jack Conway, regista statunitense
 James T. Conway, generale statunitense
 John H. Conway, matematico inglese
 Costante di Conway
 Metodo LUX di Conway per quadrati magici
 John Conway, calciatore inglese
 John Conway, pallanuotista canadese
 John S. Conway, storico canadese
 Jon Conway, calciatore statunitense
 Lynn Conway, scienziato e inventore statunitense
 Mike Conway, pilota automobilistico inglese
 Tom Conway, attore inglese
 William John Conway, cardinale irlandese

Geografia

Nuova Zelanda 
 Conway – fiume dell'Isola del Sud

Stati Uniti d'America
 Conway – capoluogo della contea di Faulkner, Arkansas
 Conway  – città della contea di Northampton, Carolina del Nord
 Conway  – capoluogo della contea di Horry, Carolina del Sud
 Conway  – città della contea di Walsh, Dakota del Nord
 Conway  – census-designated place della contea di Orange, Florida
 Conway  – città della contea di Taylor (Iowa), Iowa
 Conway  – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Conway  – township della contea di Livingston, Michigan
 Conway  – città della contea di Laclede, Missouri
 Conway  – comune della contea di Carroll, New Hampshire
 Conway  – borough della contea di Beaver, Pennsylvania
 Conway  – census-designated place della contea di Carroll, New Hampshire
 Conway  – census-designated place della contea di Skagit, Washington
 North Conway  – census-designated place della contea di Carroll, New Hampshire

Sudafrica
 Conway  – città della municipalità locale di Inxuba Yethemba